Studio Opracowań Filmów w Warszawie
 Studio Opracowań Filmów w Łodzi